Шоу Трейси Ульман — еженедельное американское телевизионное шоу, созданное британским комиком и певицей Трейси Ульман, выходившее на канале FOX с 5 апреля 1987 по 26 мая 1990 года. Каждая серия представляла собой небольшой скетч с музыкальными номерами, поставленными хореографом Полой Абдул. В рамках данного шоу впервые появились персонажи мультсериала «Симпсоны». Шоу Трейси Ульман — первый продукт, произведённый Gracie Films совместно с 20th Century Fox.

История 
К 1980-м, знаменитый телевизионный продюсер, Джеймс Брукс, создатель «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Такси» и «Роды», оставил телеиндустрию с целью создания своего фильма. После того, как его фильм «Слова нежности» получил Оскара, к Бруксу посыпались видеозаписи от агента Трейси Ульман в Лос-Анджелесе, надеясь привлечь его внимание. Ульман была уже известна на своей родине в Англии и имела множество предложений сниматься в США, но ни одно из шоу её не удовлетворяло: «Они все были с поучительными историями в конце». Брукс взял Ульман потому, что видел перспективы молодой британской певицы, а также потому, что хотел вернуться в телеиндустрию.

В России передача выходила в виде сериала «Такая разная Трейси» по субботам на канале ТНТ.

Актёры 
 Дэн Кастелланета
 Джулия Кавнер (1-3 сезоны)
 Анна Левайн (3 сезон)
 Джозеф Мэлон
 Сэм Макмюррей
 Трейси Ульман
 Нэнси Картрайт (1-3 сезоны)
 Ярдли Смит (1-3 сезоны)

Ссылки 
 
 Описание серий шоу
 страница Dr. N!Godatu

Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1987 году
Телесериалы США, завершённые в 1990 году
Телесериалы на английском языке
Скетч-шоу
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы с совмещением живых актёров и анимации
Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала Fox
Лауреаты премии «Эмми» за лучшую разножанровую программу
Симпсоны